Бещор може да се отнася за:

 Бещор – връх в Узбекистан
 Бещор – река в Узбекистан